Polvorització o esprai, aplicació d'un líquid reduït a partícules minúscules en un aerosol
 Polvorització agrícola
 Polvorització catòdica, procés físic en què es produeix la vaporització dels àtoms d'un material mitjançant el seu bombardeig per ions energètics